Шлоттербек — фамилия немецких футболистов, братьев:

 Шлоттербек, Нико (род. 1999).
 Шлоттербек, Кевен (род. 1997).